Ра́йан А́льберт Хэ́нсен (; род. , , Калифорния, США) — американский актёр и комик. Наиболее известен по ролям Дика Касабланкеса в сериале «Вероника Марс», Нолана в ремейке «Пятницы, 13» и Кайла Брэдвэя в шоу «Мастера вечеринок».

Биография 
Хэнсен родился в Фаунтин-Валли, штат Калифорния, вырос в Эль-Кахоне. Вместе с женой Эми переехал оттуда в Лос-Анджелес.

Карьера 
Хэнсен начал карьеру с гостевых появлений в таких сериалах, как «Основа для жизни», «Такая Рэйвен» и «Лас-Вегас». В 2004 году пробовался на роль Дункана Кейна в сериале «Вероника Марс», но роль ушла Тэдди Данну, и Роб Томас предложили актёру пройти пробы на роль Дика Касабланкаса, которого играл на протяжении трёх сезонов шоу.

В 2008 году появился в комедии «Супергеройское кино», которая вышла в прокат 28 марта. Также появился в мюзикле «Alice» в роли Тревор МакНайта (Белого рыцаря). Премьера шоу состоялась 31 июля, а выступления продолжались до 10 августа в Сан-Диего. В 2009 году исполнил роль Нолана в ремейке классического фильма ужасов «Пятница, 13».

В данный момент снимается в роли Бена Льюиса на канале NBC в ситкоме «Секс по дружбе», премьера которого состоялась 5 августа 2011 года.

Личная жизнь 
Хэнсен женат на Эми Расселл. У них есть трое детей.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Фаунтин-Валли
Киноактёры США